Bliżej − sztuka Patricka Marbera
 Bliżej − amerykański film z 2004
 Bliżej − singel Eweliny Flinty
 Bliżej − singel zespołu Muchy
 Jan Pospieszalski: Bliżej − cykliczny program telewizyjny prowadzony przez Jana Pospieszalskiego